Meddour ist der Nachname von:

 Azzedine Meddour (1947–2000), algerischer Filmregisseur
 Mounia Meddour (* 1978), algerisch-französische Filmregisseurin